Никола́й Михайлович Миха́йлов:
 Михайлов Николай Михайлович — член Московской городской управы в 1917 году.
 Михайлов, Николай Михайлович (род. 1924) — советский рабочий в Ленинграде, Герой Социалистического Труда.
 Михайлов, Николай Михайлович (1928—2009) — советский строитель в Иркутской области, Герой Социалистического Труда.
 Михайлов, Николай Михайлович (1932—2006) — главный военный дирижёр Вооружённых Сил СССР, генерал-майор.